Supetar  je lahko:
 Supetar, mesto na otoku Brač
 Supetar, otoček jugovzhodno od Dubrovnika
 Supetarska Draga, naselje na otoku Rab